Sjef Janssen (ruiter) (1950), Nederlands paardendressuurruiter en -trainer (echtgenoot van Anky van Grunsven en zoon van onderstaande)
 Sjef Janssen (wielrenner) (1919-2014), Nederlands wielrenner